Фелипе Рейес Кабанас (; ) — испанский баскетболист. Его старший брат Альфонсо Рейес также является бывшим профессиональным баскетболистом.

Карьера

Профессиональные клубы 
 1998—1999: Estudiantes B
 1999—2004: Adecco Estudiantes
 2004—настоящее время: «Реал» (Мадрид)

Национальная сборная Испании 
Рейес с национальной сборной Испании по баскетболу в чемпионате мира по баскетболу 2002 года и в чемпионате мира по баскетболу 2006 года.

Награды и успехи

Национальная сборная Испании 
 Летние Олимпийские игры 2008 — серебряная медаль
 Чемпионат Европы по баскетболу 2007 — серебряная медаль
 Чемпионат мира по баскетболу 2006 — золотая медаль
 Чемпионат Европы по баскетболу 2003 — серебряная медаль
 Чемпионат Европы по баскетболу 2001 — бронзовая медаль
 Чемпионат Европы среди юниоров 2000 года — бронзовая медаль
 Чемпионат мира среди юниоров 1999 года — золотая медаль
 Чемпионат Европы среди юниоров 1998 года — золотая медаль

Клубная карьера 
 2006/07: Чемпионат Испании по баскетболу за «Реал» (Мадрид)
 2006/07: Кубок Европы УЛЕБ за «Реал» (Мадрид)
 2004/05: Чемпионат Испании по баскетболу за «Реал» (Мадрид)
 1999/2000: королевский кубок Испании за команду Adecco Estudiantes

Статистика

Ссылки 
 Профиль на сайте «Реал Мадрида»

Баскетболисты Испании
Игроки БК «Эстудиантес»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки сборной Испании по баскетболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу